Cosecha azul (Blue Harvest) fue el título falso de una película, un ardid para mantener en secreto y disfrazar la producción 1981 – 1983 de Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, la tercera parte de la trilogía original de la serie de películas de Star Wars. La supuesta producción sería presuntamente para una nueva película de horror con la frase promocional "Horror más allá de la imaginación (Horror Beyond Imagination)."
El título fue utilizado en todas las áreas que se consideró necesario. El ardid de Cosecha azul, ideado por el productor Howard Kazanjian, fue muy meticuloso, imprimiendo el logotipo de la película ficticia en un amplio rango de artículos de producción fílmica. La fachada de Cosecha azul logró crear dudas a pesar de dar una pista acerca del alcance de su verdadero propósito, ya que el logotipo de la supuesta película (intencional o inintencionalmente) utilizaba el distintivo estilo de letras de Star Wars.

En particular el ardid fue empleado durante la filmación en locaciones de Yuma, Arizona. La filmación se llevó a cabo en las dunas del desierto durante el fin de semana del día de acción de gracias, donde se reunió una multitud reportada de 35.000 entusiastas de los buggy de arena. A pesar de levantar una cerca con cadenas, emplear una enorme fuerza de seguridad, y evitar una miríada de preguntas por parte de la prensa, al final, aproximadamente sesenta fanáticos descubrieron el ardid y rehusaron a abandonar el área hasta haber obtenido unos cuantos autógrafos y fotografías.

El frente de Cosecha azul no fue usado solamente durante la filmación del rodaje para Return of the Jedi, sino que también fue adoptado en otras áreas; tales como la camiseta retro que fue hecha por la empresa Industrial Light & Magic en los años noventa, un tubo de cartón para enviar correo para disfrazar los embarques de los afiches de La venganza del Jedi (el título original de la película), un episodio de la serie animada de 1985-1987 Star Wars: Star Wars: Ewoks, y también un popular fanzine. El nombre Cosecha azul es ampliamente conocido por los fanáticos de Star Wars actualmente. Recientemente, fue utilizado como el título del primer episodio de la sexta temporada de Padre de Familia: Blue Harvest, en el cual la familia Griffin y conocidos representan la historia y a los personajes de Star Wars: Episode IV - A New Hope, según lo recuerda Peter Griffin.

"Cuando filmábamos Return of the Jedi en los Estados Unidos llamábamos a la película Cosecha azul. Pizarras, facturas, reservas de hotel, hojas de llamado, reportes de producción, gorras y playeras del personal todas decían Cosecha azul. Así que cuando un visitante preguntaba, '¿qué están filmando?' y nosotros contestábamos: Cosecha azul, ellos continuaban por su camino. ¿Pueden imaginarse lo que habría ocurrido si hubiéramos dicho, 'Estamos filmando la siguiente parte de la trilogía de Star Wars'''?" —Howard Kazanjian, productor

Mientras filmaba Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, Lucas descubrió que el costo de los servicios incrementaban sus cargos basados en el especulado alto presupuesto autorizado para este proyecto. El título falso evitó que esto ocurriera durante la filmación de El retorno del Jedi.

Cerca de 1997, el sitio web www.blueharvest.com comenzó a redirigir a sus visitantes hacia www.starwars.com.

Steven Spielberg puede ser visto usando una cachucha de Blue Harvest durante la filmación de Indiana Jones and the Temple of Doom en el documental Indiana Jones: Haciendo La Trilogía en el disco de bono de la caja de DVD del 2003 de Indiana Jones.

En el videojuego Deus Ex, Blue Harvest'' es mencionado como el filme que renta uno de los personajes principales.

Referencias 

Películas ficticias